Австрийская футбольная Бундеслига 2021/22 () — 110-й сезон австрийской футбольной Бундеслиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Австрии. Сезон начался 23 июля 2021 года и завершился 21 мая 2022 года.

Чемпионский титул защитил «Ред Булл Зальцбург».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона австрийскую Бундеслигу покинул клуб «Санкт-Пёльтен». Новым участником Бундеслиги стал клуб «Аустрия Клагенфурт».

Города и стадионы

Турнирная таблица

Чемпионский раунд

Раунд на выбывание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021/2022
Австрия
Спорт в Австрии в 2021 году
Спорт в Австрии в 2022 году